Colonia Agrícola kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Agrícola, Córdoba, ort, Veracruz, 
 Colonia Agrícola, Paso del Macho, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar